Le Championnat de France de futsal 2011-2012 est la cinquième édition de cette compétition.

Le championnat est constitué de deux groupes, théoriquement de douze équipes. Les vainqueurs des deux groupes s’affrontent ensuite pour le titre de champion de France tandis que les clubs au-delà de la  sont relégués vers leur ligue régionale.

La finale est identique à la saison précédente, le Sporting Paris affronte le Paris Métropole Futsal. Le SCP joue sa quatrième finale consécutive et la remporte pour la deuxième fois d'affilée (5-4).

Clubs participants

Groupe A 
Le Sporting Paris se qualifie sans difficulté pour sa quatrième finale consécutive.

Résultats

Classement 

|}

Groupe B 
Le Paris Métropole Futsal termine avec un seul point d'avance sur le FC Erdre Atlantique et se qualifie pour la finale du championnat.

Résultats

Classement 

|}

Finale 
Une semaine après la finale de la Coupe de France (7-4 pour le Sporting Paris), les deux clubs se retrouvent aussi pour la finale du championnat. Comme l'année précédente (deux victoires du Sporting).

Le Paris Métropole Futsal démarre mieux la rencontre et mène 2-0 après cinq minutes de jeu. L'écart est conservé à la mi-temps (4-2).

La seconde période s'inverse avec le Sporting qui égalise (4-4). Ayant commis trop de fautes, ce dernier est sanctionné de deux jets francs que le PMF ne transforme pas. Betinho signe un triplé et permet au SCP de mener pour la première fois au score dans le match, suffisant pour l'emporter.

Annexes

Notes et références

Articles connexes 
 Championnat de France de futsal
 Coupe de France de futsal 2011-2012
 Coupe de futsal de l'UEFA 2012-2013

Liens externes 
 
 

2011-2012
Futsal M1
France 2011-2012
France 2011-2012